Singles Edition é o primeiro EP da banda The Hint, e contém apenas uma música.

Faixas 
 "Don't You Forget About Me" (Ao Vivo)

Álbuns de 2007